Лигонь — польская фамилия. Известные носители:
 Юлиуш Лигонь (1823—1889) — силезский поэт.
 Станислав Лигонь (1879—1954) — польский журналист, иллюстратор и радиоведущий.